Il commissario Cordier (Les Cordier, juge et flic) – serie televisiva trasmessa tra il 1992 e il 2005
Il commissario Cordier (Commissaire Cordier) – serie televisiva trasmessa tra il 2005 e il 2007

Pagine correlate
Episodi de Il commissario Cordier